Присака има више значења:

 Присака (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Присака (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Присака (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Присака (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Присака (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији